Calendar Girl peut faire référence à:

Musique

Chansons 
 Calendar Girl, chanson de 1961 de Neil Sedaka
 Calendar Girl, une chanson de Stars de Set Yourself on Fire

Albums 
 Calendar Girl (album de Julie London), par la chanteuse américaine Julie London
 Calendar Girl (bande son de l'album), bande son de l'album du film de 1993
 Calendar Girl (album de Sophie Monk), par la chanteuse australienne Sophie Monk.
 Calendar Girl, album du groupe japonais Petit Milady sorti en 2016.

Films 
 The Calendar Girl, un film américain de 1917 réalisé par Rollin S. Esturgeon
 Musique aux étoiles (Calendar Girl), film musical et d'amour de 1947 réalisé par Allan Dwan
 Calendar Girl, un film américain réalisé par John Whitesell sorti en 1993

Autres 
 Calendar Girl, un personnage de fiction

Voir aussi 
 Calendar Girls, film américano-britannique réalisé par Nigel Cole et sorti en 2003 ; 
 Calendar Girls, pièce adaptée du film.

Source de la traduction